Film

 Elektroniczny labirynt THX 1138 4EB – krótkometrażowy film science-fiction George'a Lucasa z 1967
 THX 1138 – film science-fiction z 1971 roku w reżyserii George'a Lucasa
 THX Ltd – przedsiębiorstwo w spółce Lucasfilm (produkcja wyposażenia dla kinowych systemów dźwiękowych)
 THX 1138 – powieść autorstwa Bena Bovy
 THX (elektroakustyka)
 THX (muzyka)
 THX (skrót od: thanks) – "dziękuję" w slangu krótkofalarskim